BDO International, een internationaal accountants- en adviesorganisatie
British Darts Organisation, een Britse dartsbond
Big Day Out, een muziekfestival in Australië en Nieuw-Zeeland
<bdo> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen